Дублинское дерби () — главное футбольное противостояние Дублина. В нем участвуют клубы — «Шемрок Роверс» и «Богемиан».

«Шемрок Роверс» является победителем таких турниров, как: чемпионат Ирландии, кубок Ирландии, кубок ирландской лиги. «Богемиан» является победителем : чемпионата Ирландии, кубок Ирландии, кубок иарландской лиги.

История 
Это дерби является одним из самых главных противостояний в Ирландии. Оно - главное в Дублине. Оба клуба являются одними из самых титулованных в Ирландии и имеют большие армии болельщиков. У обоих клубов одни и те же принципиальные соперники из Дублина - это «Сент-Патрикс Атлетик» и «Шелбурн».

Считается, что противостояние началось в 1972 году. 

В 2000 году матч между командами на 20 минут прерывался из-за драки между фанатами клуба. В 2004 году болельщики Шемрок кинули свиную голову в своих оппонентов.

См. также 
 Дерби двух больших

Примечания 

Футбольные дерби
Футбольные дерби в Ирландии
Футбольные соревнования в Ирландии
ФК «Шемрок Роверс»
ФК «Богемиан»